Plaats in Indonesië
 Ulee Gampong (Cot Girek), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
 Ulee Gampong (Mutiara Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
 Ulee Gampong (Syamtalira Bayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh